Карбид тримарганца — неорганическое соединение металла марганца и углерода с формулой MnC,
чёрные кристаллы,
разлагается в воде.

Получение 
 Нагревание оксида марганца(II,III) с углём:

 Нагревание марганца с углём в вакууме:

Физические свойства 
Карбид тримарганца образует чёрные кристаллы.

Химические свойства 
 Реагирует с водой:

Литература 
 
 
 

марганца